Суперкубок Туреччини з футболу 1983 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 червня 1983 року між чемпіоном і володарем кубка Туреччини «Фенербахче» та віце-чемпіоном Туреччини «Трабзонспором».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1983
Туреччина
1983 у турецькому спорті